Villandi bezeichnet:

 Valeeria Villandi (1924–2021), estnische Dichterin und Übersetzerin

 Villandi (Estland), Gemeinde in Estland